Лев Винкель (15 сентября 1885 года, Кёльн — 12 марта 1981 года, Дуйсбург) — немецкий архитектор, инженер-строитель. Автор высотного бункера типа Winkel.

Биография 
Лев Винкель родился 15 сентября 1885 года в городе Кёльн.

18 сентября 1934 года он создал дизайн высотного бункера за который 9 апреля 1938 года он получил патент в Императорском патентном ведомстве. С 31 декабря 1936 года его компания Winkel & Co. начала строительство башен. После окончания Второй мировой войны он продолжал работать архитектором. Умер 12 марта 1981 года в Дуйсбург и был похоронен в Динслакене.

Галерея

Примечания

Литература 
 Michael Foedrowitz: Die Luftschutztürme der Bauart Winkel in Deutschland 1936 bis heute. Podzun-Pallas, Wölfersheim-Berstadt 1998, ISBN 3-7909-0632-8. (Waffen-Arsenal. Heft 175.)
 Michael Foedrowitz: Luftschutztürme und ihre Bauarten 1934—1945. Nebel-Verlag, Utting 2003, ISBN 3-89555-096-5.
 Michael Foedrowitz: Luftschutztürme Bauart Winkel. Geschichte und Nutzung eines Bunkertyps des Zweiten Weltkriegs. CD-ROM, Edition Berliner Unterwelten, ISBN 3-935709-02-1

Архитекторы Германии